Desktop Management Interface
 Direct Media Interface